Bourzanga peut désigner :
 Bourzanga (département), un département et une commune rurale de la province du Bam, dans la région du Centre-Nord au Burkina Faso.
 Bourzanga (Burkina Faso), le village chef-lieu de ce département.